Йозеф Хельмесбергер:
 Йозеф Хельмесбергер (1828—1893) — австрийский музыкант
 Йозеф Хельмесбергер (1855—1907) — австрийский музыкант